Лиза Айкхорн (; род. 4 февраля 1952, Гленс-Фолс) — американская актриса, сценарист и продюсер, двукратная номинантка на премию «Золотой глобус».

Биография 
Айкхорн добилась наибольшего успеха благодаря роли в фильме 1979 года «Янки», которая принесла ей номинацию на премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль — драма. Год спустя она получила номинацию на премию BAFTA в категории за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Европейцы». В последующие годы её карьера в основном ограничивалась ролями второго плана в таких фильмах как «Луна-44», «Исчезновение», «Царь горы», «Талантливый мистер Рипли» и т. д. На телевидении она появилась в таких сериалах как «Она написала убийство», «Практика», «Справедливая Эми», «Сильное лекарство», «Закон и порядок: Специальный корпус» и многих других.

Личная жизнь 
С 1976 по 1979 год была замужем за актёром Джоном Кёрлессом. С 1981 по 1986 год состояла в браке с Беном Найем-младшим. У них есть дочь, которая родилась в 1981 году. В 2005 году вышла замуж за адвоката Ричарда Моксона.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 

Киноактрисы США